Chambers County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Chambers County (Alabama) – okres státu Alabama
 Chambers County (Texas) – okres státu Texas